A 2010-es brit Formula–Renault bajnokság volt a sorozat 22. kiírása. A szezon április 3-án vette kezdetét és október 10-én ér véget.

A bajnoki címet a mindössze tizenhat éves Tom Blomqvist nyerte meg. A skót Lewis Williamson csupán hat ponttal Blomqvist mögött zárt a pontversenyben és lett második, míg az összetett harmadik helyen a magyar Kiss Pál Tamás végzett.

A csapatok versenyét a Manor Competition nyerte meg.

Versenyzők és csapatok

Versenynaptár 

 – Brands Hatch-ben törölték az első futamot a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. Ez a futam Silverstone-ban került pótlásra.

Végeredmény 
 Pontozás: 32-28-25-22-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, további 2 pont jár a leggyorsabb körért. A végelszámolásba a versenyzők szezonbeli legjobb 18 eredménye számít.

Versenyzők

Csapatok

Források

További információk 
 A bajnokság hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 

Formularenault
Autóversenyzés az Egyesült Királyságban
Renault